McWherter ist der Familienname folgender Personen:
 Mike McWherter (* 1955), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 Ned McWherter (1930–2011), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 MacWhirter
 McWhirter